Вызволенье — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Вызволенье — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Вызволенье — деревня в Смолевичском районе Минской области.